Villegas ist der Familienname folgender Personen:

 Aarón Villegas (* 1980), spanischer Radrennfahrer
 Alejo Villegas (1783–1857), argentinischer Jurist
 Alfredo Villegas (* ?), argentinischer Tennisspieler
 Ángel Vázquez Villegas († 1998), mexikanischer Fußballspieler

 Braulio Rafael León Villegas (* 1945), mexikanischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Ciudad Guzmán
 Camilo Villegas (* 1982), kolumbianischer Golfspieler
 Carey Villegas, Spezialeffektkünstler
 Conrado Villegas (1841–1884), argentinischer Militär
 Diego Osorio Villegas († 1600), spanischer Militär
 Emilio Villegas (* 1968), dominikanischer Boxer
 Enrique Villegas (1913–1986), argentinischer Jazzmusiker
 Eruviel Ávila Villegas (* 1969), mexikanischer Politiker
 Esteban Manuel de Villegas (1589–1669), spanischer Dichter
 Evangelina Villegas (1924–2017), mexikanische Agrarwissenschaftlerin
 Fernando Ruiz de Villegas, spanischer Dichter
 Francisco Suárez de Villegas († 1664), portugiesischer Karmelitenpater
 Guillermo Tell Villegas (1823–1907), venezolanischer Politiker
 Harry Antonio Villegas Tamayo (1940–2019), kubanischer Revolutionär
 Hipólito de Villegas (1761–1838), chilenischer Politiker
 Jacinto Villegas (1819–1896), argentinischer Politiker
 Jaime Villegas (* 1937), kolumbianischer Radrennfahrer
 Jasmine Villegas (* 1993), US-amerikanische Pop- und R&B-Sängerin
 Jesús Villegas (* 1946), kolumbianischer Hürdenläufer

 Juan Villegas (* 1987), kolumbianischer Radrennfahrer
 Julio Villegas (* 1935), uruguayischer Journalist
 Manuel Villegas (1907–?), mexikanischer Schwimmer und Wasserspringer
 Manuel Gómez-Salazar y Lucio-Villegas (1824–1893), spanischer Erzbischof und Senator
 Miguel de Villegas (1822–1890), argentinischer Jurist, Militär und Politiker
 Miguel Mariano de Villegas (1771–1841), argentinischer Jurist
 Natalia Villegas (* 1983), chilenische Badmintonspielerin
 Octavio Villegas Aguilar (* 1940), römisch-katholischer Bischof
 Pedro Fernández de Villegas (1453–1536), spanischer Kleriker, Übersetzer und Humanist
 Sergio Villegas (1927–2005), chilenischer Journalist und Schriftsteller
 Socorro Villegas (* 1923), uruguayischer Sänger
 Víctor Emiliano Villegas Suclupe (* 1967), peruanischer Ordensgeistlicher und Prälat von Chota

Villegas bezeichnet zudem:
 General Villegas, Stadt in Argentinien
 Partido General Villegas, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Villegas (Burgos), Gemeinde in Spanien